
Шамсутди́нов (Шамсидди́нов) — тюркская фамилия. Произошла от арабского имени Шамсуддин, что означает «солнце веры».

Известные носители 
 Шамсутдинов, Гали Нуруллович (1915—1944) — гвардии лейтенант, командир танковой роты, Герой Советского Союза (посмертно).
 Шамсутдинов, Миниахат Асгатович (1946—2011) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой теоретической физики БашГУ.
 Шамсутдинов, Мухамет Мухаррямович (1927—1971) — танцовщик. Народный артист БАССР.
 Шамсутдинов, Николай Меркамалович (род. 1949) — советский российский поэт, публицист, сатирик, переводчик.
 Шамсутдинов, Хамит Мухамадеевич (1949—2009) — актёр, режиссёр, педагог, народный артист РБ.

